Osoby o nazwisku Zaorski:

 Andrzej Zaorski
 Jan Zaorski
 Janusz Zaorski
 Remigiusz Zaorski
 Ryszard Zaorski
 Tadeusz Zaorski (1917–1993)
 Tadeusz Zaorski (chmielarz)
 Zenon Zaorski